Literatura:
el Cant dels Nibelungs, una epopeia medieval alemanya.
 Mitologia germànica:
la saga dels Nibelungs.
 Música:
L'anell del nibelung, un cicle d'òperes de Richard Wagner.
Els Nibelungs, l'òpera de Heinrich Dorn.
 Videojoc:
L'anell del Nibelung.

Nobles francs descendents de Khildebrand I, germà de Carles Martell:
 Nibelung I
 Nibelung II
 Nibelung III